ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 — україномовна школа

Історія школи 

Урочисте відкриття середньої школи № 21 (нині ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2) відбулося 31 серпня 1969 року о 10 годині ранку. З 1980 року школа стала школою з поглибленим вивченням математики. Результатом наполегливої праці вчителів є успіхи учнів школи, які стали переможцями міських і обласних олімпіад, просвітницьких конкурсів різних рівнів. З 2001 року у школі організовано підготовчі курси Кременчуцького політехнічного університету. З 2002 року у школі проваджується профільне навчання: математичний профіль, історично-правовий профіль і технологічний профіль. З 2006 року на базі школи проводиться регіональний етап Всеукраїнського конкурсу «Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ». З 2007 року колектив школи є організатором Всеукраїнської учнівської конференції «Стабільність і безпека — гарантія майбутнього України».

Примітки 

2
Горішні Плавні
Засновані в Україні 1969